Ви́ктор Ти́хонов:
 
 Тихонов, Виктор Иванович (1911—1979) — капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.
 Тихонов, Виктор Илларионович (1908—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Тихонов, Виктор Михайлович (1937—2007) — советский футболист, тренер.
 Тихонов, Виктор Николаевич (1949—2020) — украинский политический деятель.
 Тихонов, Виктор Павлович (1923—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Тихонов, Виктор Петрович (1917—1991) — советский дрессировщик, артист цирка.